Modelleinrichtung steht für:
 Modelleinrichtung (Institution), soziale Einrichtung mit Vorbildcharakter 
 Modelleinrichtung (Gießerei), Modell inklusive weiterer Hilfsmittel in der Gießereitechnik